Ortsname:
 Deutscher Name von Żarnowiec, Gemeinde Krokowa, nordwestlich von Danzig in der Woiwodschaft Pommern. 
 Kloster Zarnowitz, ehemaliges Zisterzienser-Nonnenkloster in diesem Ort.

Familienname:
 Victor Zarnowitz (1919–2009), polnisch-US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler